Yauyos (stad), een stad in centraal-Peru
Yauyos (provincie), een provincie in de regio Lima in Peru